Franco se poate referi la:

Nume de familie 
Franco este un nume de familie comun în portugheză și spaniolă care provine din termenul Franc 

Politicieni
 Francisco Franco, Dictator al Spaniei.
 João Franco, Prim-ministru al Portugaliei.
 Manuel Franco, Președinte al Paraguay-ului.

Artiști
 Hernando Franco, Compozitor spaniol.
 James Franco, Actor american.

Alții
 Daniel Franco, designer de modă.
 Guillermo Franco, fotbalist.
 Ramón Franco, pionier al aviației, frate al lui Francisco Franco, menționat mai sus.

Prenume
 Franco Baresi, fotbalist italian
 Franco Corelli, tenor italian
 Franco Moschino, designer de modă italian
 Franco Nero, actor italian
 Franco Sacchetti, poet italian

Altele
 Franco (filatelie) termen prin care se arată că taxele de transport ale unei trimiteri poștale au fost achitate anticipat de către expeditor.
 Franco (Mirandela), un cartier din Mirandela, Portugalia
 El Franco, un oraș din Asturias, Spania
 Franco-, un prefix ce se poate referi la 
 Franța
 Franci